Unnenberg steht im Bergischen Land (Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen) für:
 Unnenberg (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach
 Unnenberg (Berg) (505,7 m), Berg bei Marienheide